IQ steht für:
 Intelligenzquotient
 IQ-Netzwerk – Integration durch Qualifizierung
 Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern
 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein
 Institut für Qualitätsentwicklung des hessischen Kultusministeriums (2005–2013)
 Image Quality, Bildqualität, besonders in englischsprachigen Diskussionsforen
 In-Phase Quadratur, siehe Quadraturamplitudenmodulation
 Installation Qualification (Installationsqualifizierung), dokumentierter Nachweis, dass das tatsächlich installierte Programm mit dem gelieferten Setup übereinstimmt, ein Schritt aus den Regularien der Good Manufacturing Practice.
 Augsburg Airways, eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft (IATA-Code)
 I.Q. – Liebe ist relativ, amerikanische Filmkomödie von 1994
 IQ (Band), britische Progressive-Rock-Band
 IQ-Diskont, österreichische Tankstellenkette
 IQ Lautsprecher
 IQ Style, Zeitschrift
 Irak, ISO 3166
 IQ – Wissenschaft und Forschung, Hörfunksendung auf Bayern 2
 IQ-Motiv, Sequenz in der Aminosäurenfolge von Proteinen
 Investissement Québec, eine kanadische Investmentgesellschaft
 2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f]chinolin, eine chemische Verbindung

I&Q oder I/Q steht für:
 I&Q-Verfahren in der Übertragungstechnik

iQ steht für:
 COSMiQ, ehemals Lycos iQ, eingestelltes Suchmaschinenkonzept
 Ora iQ, Elektroauto von Ora
 Toyota iQ, Kleinstwagen von Toyota
 iQ-Company AG, ein deutscher Schwimm- und Tauch-Ausrüstungshersteller.

iq steht für:
 .iq, die Top-Level-Domain des Irak

Siehe auch:

Abkürzung